Verdrag of samenwerking tussen drie partijen:
 Azteekse Driebond – in 1428 door Azteekse stadstaten: Tenochtitlan, Texcoco en Tacuba|Tlacopan
 Triple Alliantie (1596) – in 1596 door de Verenigde Provinciën, Engeland en Frankrijk
 Triple Alliantie (1668) – in 1668 tussen Engeland, Zweden en de Verenigde Nederlanden
 Triple Alliantie (1717) – in 1717 tussen Engeland, Frankrijk en de Verenigde Nederlanden tegen Spanje
 Triple Alliantie (1788) – in 1788 tussen Engeland, Pruisen en de Verenigde Nederlanden
 Triple Alliantie (1882) – in 1882 tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië

Zie ook 
 Oorlog van de Drievoudige Alliantie –  1865-1870, Paraguay tegen Brazilië, Argentinië en Uruguay